M22 или M-22 (латиницей) может означать:
 M22 — шаровое скопление в созвездии Стрельца
 M22 Locust — лёгкий танк США времён Второй мировой войны
 М-22 (Bristol Jupiter) — британский поршневой двигатель, выпускался в СССР под названием М-22.

M22 или M-22 (кириллицей) может означать:
 М-22 «Ураган» — советский корабельный ракетный комплекс средней дальности.